Lupu se poate referi la:

Lupu (film), film din 2013
Melania Lupu, personaj din romanele Rodicăi Ojog Brașoveanu
 Podul Lupu, pod în China

Nume de familie 
Vezi Lupu (nume)

Toponime 
localitatea Lupu, Alba
 Râul Lupu, afluent al râului Lung

Vezi și 
 
 Lupești (dezambiguizare)
 Lupescu
 Lupeni
 Lupele, Galați
 Lupăria
 Lupuțiu

Toponime românești